Château Grimaldi pode referir-se a:

 Château Grimaldi (Cagnes)
 Château Grimaldi (Antibes)
 Château Grimaldi (Puyricard)
 Na Idade Média o Palais de Monaco também era por vezes chamado de Château Grimaldi.

Desambiguação